Коргуев — фамилия. 

Известные носители:

 Коргуев, Матвей Михайлович (1883—1943) — сказитель, писатель-сказочник.
 Коргуев, Николай Алексеевич (1829—1900) — русский писатель.
 Коргуев, Павел Алексеевич (ок. 1825—1877) — подполковник корпуса флотских штурманов, астроном, педагог и публицист. 
 Коргуев, Сергей Павлович (1863—1932) — русский скрипач и музыкальный педагог.